Го́стев — русская фамилия; имеет женскую форму Гостева. Известные носители:
 Гостев, Александр Сергеевич (1920—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гостев, Александр Иванович (род. 1964) — российский лётчик, командир пилотажной группы «Соколы России», полковник, Заслуженный военный лётчик России.
 Гостев, Андрей Андреевич (род. 1950) — российский психолог, один из создателей российской трансперсональной психологии.
 Гостев, Аркадий Александрович (род. 1961) — директор ФСИН России с 2021 года, генерал-полковник.
 Гостев, Борис Иванович (1927—2015) — советский государственный деятель, министр финансов СССР (1985—1989).
 Гостев, Вадим Вячеславович (род. 1987) — украинский футболист, полузащитник.
 Гостев, Георгий Фёдорович (1897—1960) — советский футболист, игрок в хоккей с мячом, футбольный тренер.
 Гостев, Дмитрий Григорьевич (1867—не ранее 1916) — депутат Государственной думы I созыва от Рязанской губернии.
 
 Гостев, Николай Васильевич (род. 1963) — российский военачальник, командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Заслуженный военный лётчик, генерал-лейтенант.
 Гостев, Пётр Андреевич (1924—1998) — полный кавалер Ордена Славы.
 Гостев, Руслан Георгиевич (род. 1945) — российский политический деятель, депутат Государственной думы нескольких созывов.

Гостева 
 Гостева, Анастасия Сергеевна (род. 1975) — русская поэтесса, прозаик.

Топонимы 
 Гостев — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области Украины.